Die Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2005 (offiziell: World Women’s Curling Championship 2005) war die 27. Austragung der Welttitelkämpfe im Curling der Damen. Das Turnier fand vom 19. bis 27. März des Jahres in der schottischen Stadt Paisley im Lagoon Leisure Centre ausgetragen.

Die Schwedinnen bezwangen im Finale die US-Amerikanerinnen mit 10:4 und errangen den sechsten WM-Titel für die Skandinavierinnen. Die Bronzemedaille erspielte sich das Team aus Norwegen.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass Jeder gegen jeden antritt. Erstmals wurden die Play-offs im Page-Playoff-System ausgetragen. Auch wurde das Teilnehmerfeld von 10 auf 12 Teams aufgestockt. Das Team der Volksrepublik China feierte seine WM-Premiere.

Das Turnier war von Beginn an von zahlreichen Problemen überschattet. Die Qualität des Eises ließ, aufgrund verschiedener Faktoren, zu wünschen übrig. Für das Besprühen der Eisflächen wurde nicht wie sonst bei wichtigen Turnieren üblich demineralisiertes Wasser verwendet, weil die Organisatoren sich weigerten, die Kosten zu übernehmen. Die für den 20. März angesetzte vierte Runde des Round Robin musste daraufhin verschoben werden und wurde nach der 17. Runde am 25. März nachgeholt. Auch das Zuschauerinteresse war aufgrund stark überhöhter Eintrittspreise bescheiden. Darüber hinaus weigerten sich die freiwilligen Helfer, die Uhren zu bedienen, weil sie bezahlt werden wollten. Aus diesem Grund waren die Schiedsrichter berechtigt, bei langsamem Spiel Steine zu entfernen. Dies kostete dem russischen Team nachweislich mindestens einen Sieg in der Vorrunde.

Teilnehmende Nationen

Tabelle der Round Robin

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1 
 19. März 2005 10:00

Runde 2 
 19. März 2005 15:00

Runde 3 
 19. März 2005 20:00

Runde 5 
 20. März 2005 14:00

Runde 6 
 20. März 2005 19:00

Runde 7 
 21. März 2005 09:30

Runde 8 
 21. März 2005 14:00

Runde 9 
 21. März 2005 19:00

Runde 10 
 22. März 2005 09:30

Runde 11 
 22. März 2005 14:00

Runde 12 
 22. März 2005 19:00

Runde 13 
 23. März 2005 09:30

Runde 14 
 23. März 2005 14:00

Runde 15 
 23. März 2005 19:00

Runde 16 
 24. März 2005 09:30

Runde 17 
 24. März 2005 14:00

Runde 4 
 25. März 2005 09:30

Tie-Breaker 
Die punktgleichen Teams von Russland und Norwegen mussten zum Tie-Breaker antreten, um den vierten Play-off-Platz zu ermitteln.
 25. März 2005 14:00

 Statistik

Play-off 
Das Page-Playoff-System kam erstmals bei dieser Damen-Weltmeisterschaft zum Einsatz. Die vier Erstplatzierten des Round Robin traten gegeneinander an. Zuerst spielte der Erste gegen den Zweiten. Der Sieger zog in das Endspiel ein. Danach kam es zur Begegnung Dritter gegen Vierter. Der Sieger kam in das Halbfinale gegen den Verlierer des Spiels Erster gegen Zweiter um den verbleibenden Endspielplatz.

Turnierbaum

Erster gegen Zweiter 
 26. März 2005 09:30

 Statistik

Dritter gegen Vierter 
 26. März 2005 14:00

 Statistik

Halbfinale 
 26. März 2005 19:00

 Statistik

Finale 
 27. März 2005 15:00

 Statistik

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

Damen
Damen
Sportveranstaltung in Renfrewshire
Sport (Paisley)
Curling-Wettbewerb der Damen
Curling (Vereinigtes Königreich)